Sveta Helena, bizantska carica i majka Konstantina Velikog
 Sveta Helena (otok), otok i administrativna jedinica u južnom Atlantskom oceanu
 Sveta Helena (Križevci), gradsko naselje Križevaca 
 Sveta Helena (Sveti Ivan Zelina), gradsko naselje Svetog Ivana Zeline

Vidi i:
 Sveta Jelena (razdvojba)